По́гиби — мыс в северо-западной части острова Сахалина, на берегу Татарского пролива. Административно находится на территории Охинского городского округа Сахалинской области России.

Название 
Погиби — искажённый вариант нивхского названия По́хо-би, что в переводе на русский означает «место поворота».

История 
Мыс Погиби должен был стать началом Сахалинского тоннеля через Татарский пролив, однако проект не был реализован.

Примечания 

Мысы Сахалинской области
Мысы Охотского моря
Мысы Японского моря